Sutra (sanskrit IAST : sūtra) est un terme sanskrit qui désigne des écrits sous formes d'aphorismes, utilisés notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme (voir la section “Le sūtra comme texte”).
 Sutras est le titre d'un album de Donovan sorti en 1996.
 Sutra est un groupe de musique électronique français constitué de Patrick Vidal (DJ et ancien chanteur-bassiste de Marie et les Garçons) et de Thomas Bourdeau.